Richard Kemp est un nom pouvant désigner:

 (né en 1959), colonel de l'armée britannique
, homme politique libéral-démocrate britannique

Voir aussi
L'Autre Vie de Richard Kemp, film français de 2013

Kemp, Richard